Алексе́й Молча́нов:
 Молчанов, Алексей Васильевич (в монашестве Алексий; 1853—1914) — епископ Русской Православной Церкви, духовный писатель и проповедник.
 Молчанов, Алексей Михайлович (1924—1994) — Герой Советского Союза.
 Молчанов, Алексей Олегович (род. 1987) — рекордсмен мира по фридайвингу.
 Молчанов, Алексей Петрович (1902—1963) — организатор эвакуации по железной дороге в годы Великой Отечественной войны.
 Молчанов, Алексей Сергеевич (в монашестве Венедикт; род. 1975) — российский религиозный деятель, епископ Патриархии Российской истинно-православной катакомбной церкви.